Alias, latin szó, jelentése másképp, avagy
Televíziós sorozatok
Alias, amerikai televíziós sorozat (2001–2006)
Alias, brit televíziós sorozat (1985–1986)
Informatika
Alias Systems Corporation, kanadai székhelyű szoftvercég
alias, Unix parancs felparaméterezett parancsok rövidítésére